A mikroorganizmusok rendszertanában az Euryarchaeota az Archaea domén egyik törzse, illetve országa.

Közéjük tartoznak a metanogének, melyek metánt termelnek és gyakran a bélflóra részét képezik, a halobaktériumok, melyek extrém sókoncentráció elviselésére képesek és néhány rendkívül termofil aerob, illetve anaerob élőlény. A többi archeától leginkább riboszomális RNS-szekvenciák alapján különböztetik meg őket.

Törzsfejlődés
A jelenleg elfogadott rendszertan a List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) listán és az National Center for Biotechnology Information (NCBI) adatbázisán alapul, a leszármazási fát a 'The All-Species Living Tree' Project 16S rRNA-alapú LTP release 111-e alapján állították össze.

 
Jegyzet:
♠ A törzs megtalálható az National Center for Biotechnology Information (NCBI) listáján, de hiányzik a List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) listájáról.

Kapcsolódó szócikkek
 Archaeal Richmond Mine acidophilic nanoorganisms (ARMAN)

Jegyzetek

Irodalom

Tudományos cikkek

Szakkönyvek

Tudományos adatbázisok

További információk
 Comparative Analysis of Euryarchaeota Genomes (at DOE's IMG system)
J.P. Euzéby: List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature

Archeák